Частое — название населённых пунктов в России:
 Частое — село в Ленинском районе Тульской области.
 Частое — село в Плавском районе Тульской области.